Ханака:

 Ханака — суфийский «странноприимный дом» мусульманских стран.
 Ханака Диван-Беги — ханака в Бухаре, построенная Надиром диван-беги в 1619—1620 гг.
 Ханака — река в Таджикистане
 Ханака — посёлок в Таджикистане

См. также 
 Ханак (значения)